Der Begriff Detmolder bezeichnet:

 Einwohner der Stadt Detmold
 volkstümlicher Begriff für Detmolder Pilsener

Siehe auch:
 Detmold (Begriffsklärung)